Placocosma är ett släkte av fjärilar. Placocosma ingår i familjen praktmalar, Oecophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktmalar
Placocosma